Чемпіонат УРСР з футболу 1964 року проводився серед команд, які виступали у класі «Б» чемпіонату СРСР. Всього у змаганні брали участь 48 клубів.

Першість проходила у два етапи. На першому — команди були поділені на три зони. На другому, у семи групах — розігрувалися місця з 1-го по 41-е. Переможцем став вінницький «Локомотив».

Перший етап 
Підсумкова таблиця першої зони:

Підсумкова таблиця другої зони:

Підсумкова таблиця третьої зони:

Другий етап 
Підсумкова таблиця групи, де розігрувалися місця з 1-го по 6-те: 

Склад переможців турніру:

Підсумкова таблиця групи, де розігрувалися місця з 7-го по 12-те:
 

Підсумкова таблиця групи, де розігрувалися місця з 13-го по 18-те:

Підсумкова таблиця групи, де розігрувалися місця з 19-го по 24-те:

Підсумкова таблиця групи, де розігрувалися місця з 25-го по 30-те:

Підсумкова таблиця групи, де розігрувалися місця з 31-го по 36-те:

Підсумкова таблиця групи, де розігрувалися місця з 37-го по 41-те:

КФК 
У цьому сезоні пройшов перший розіграш чемпіонату Української РСР серед колективів фізичної культури. Переможцем стала команда «Енергія» (Нова Каховка).

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат УРСР на сайті RSSSF
 Чемпіонат УРСР (1936—1970) на сайті «Літопис українського футболу»

64
СРСР
1964 в українському спорті